Il singolare del torneo di tennis Volkswagen Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Louk Sorensen che ha battuto in finale Farruch Dustov 7-68, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Philipp Petzschner (primo turno)
 Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)
 Peter Wessels (primo turno)
 Robert Smeets (primo turno)

 Andreas Beck (quarti di finale)
 Michail Ledovskich (quarti di finale)
 Jesse Huta Galung (quarti di finale)
 Simon Stadler (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 2008